Bergougnan est un nom de famille, notamment porté par :
 Raoul Bergougnan (1900-1982), peintre français ;
 Raymond Bergougnan (1858-1942), industriel français, créateur de l'entreprise homonyme de pneumatique  ; 
 Yves Bergougnan (1924-2006), joueur français de rugby à XIII et de rugby à XV.

Article connexe
 Maison Bergougnan, villa de Clermont-Ferrand, inscrite aux Monuments historiques

Homonymie
Homonymie de patronyme